Јуфола има више значења:
 Јуфола (Алабама)
 Јуфола (Оклахома)